Оса може да се отнася за:

 Оси (Vespidae) – семейство насекоми
 Оси (род) (Vespula) – род насекоми
 Обикновена оса (Vespula vulgaris) – вид насекоми
 Оса (планина) – малка планина в Централна Гърция
 Оса (полуостров) – полуостров и кантон в Коста Рика, провинция Пунтаренас
 Оса (град) – град в Пермски край, Русия
 Оса (пистолет) – български модел газов минипистолет
 9К33 Оса – съветски и руски самоходен зенитно-ракетен комплекс

Вижте също 
 Осите – комедия от Аристофан
 Ос